Каторсе де Септијембре има више значења:

 Каторсе де Септијембре (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каторсе де Септијембре (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику